Reféns do Sexo é um filme do gênero pornográfico lançado em 2008, estrelando Kid Bengala.

Roteiro 
Kid Bengala realiza cenas de sexo anal em quatro cenas com as quatro atrizes pornô do filme: Ane Ribeiro, Nicole Modena, Anita Ferrari e Larissa Mendes.

Elenco 
 Kid Bengala
 Ane Ribeiro
 Nicole Modena
 Anita Ferrari
 Larissa Mendes

Filmes pornográficos do Brasil
Filmes do Brasil de 2008
Filmes em língua portuguesa
Filmes pornográficos de 2008